L'édition 2021 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 26 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Français Richard Gasquet, Corentin Moutet et Jo-Wilfried Tsonga, de l'Italien Lorenzo Musetti, du Serbe Dušan Lajović et du Slovène Aljaž Bedene. Ils sont respectivement remplacés par Mario Vilella Martínez, Mikael Ymer, Lucas Pouille, Radu Albot, Arthur Rinderknech et Carlos Taberner.

Pendant le tournoi 
Titré quelques jours auparavant à Umag, Carlos Alcaraz () ne parvient pas à enchainer et est éliminé dès son entrée en lice par le  mondial et invité du tournoi Alexander Erler.

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en battant en finale Pedro Martínez. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  consécutif après ses sacres à Båstad et Gstaad les deux semaines passées.

En double, Alexander Erler et Lucas Miedler décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Roman Jebavý et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Sport en Autriche en 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis en juillet 2021